Fessler ist der Familienname folgender Personen:
 Agathe Fessler (1870–1941), österreichische Sozialarbeiterin
 Albert Fessler (1908–1978), deutscher Maler
 Elisabeth Fessler (* 1989), deutsche Trompeterin
 Norbert Fessler (* 1955), deutscher Sport- und Sozialwissenschaftler, Hochschullehrer
 Peter Fessler (Jurist) (* 1928), österreichischer Jurist und Verfassungsrichter
 Peter Fessler (* 1959), deutscher Jazzmusiker und Songwriter

Unternehmen und Gebäude:
 E. Fessler, traditionsreiches Unternehmen des Hafnergewerbes sowie der Fertigung von Kachelöfen, Kaminen und anderen Keramikerzeugnissen in Wien und ehemaliger k.u.k. Hoflieferant
 Mayr & Fessler, Schreibwarenladen, Unternehmen in Wien
 Fessler Mühle, Gebäude in Sersheim, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Feßler
 Fässler